HMS Vengeance je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Vengeance (1758) 
 HMS Vengeance (1774) 
 HMS Vengeance (1793) 
 HMS Vengeance (1800) 
 HMS Vengeance (1824) 
 HMS Vengeance (1899) 
 HMS Vengeance (R71) 
 HMS Vengeance (S31)  

Vengeance